Luder steht für:

 Luder, Begriff in Jäger- und Umgangssprache
 mit Kot gefüllter meist Schweinedarm, siehe Luderziehen
 Luder von Borch († 1251), von 1231 bis 1251 Bischof von Verden
 Luder von Braunschweig (um 1275–1335), Hochmeister des Deutschen Ordens, siehe Luther von Braunschweig

Luder ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Luder (1804–1873), Schweizer Politiker, Notar und Oberstleutnant
 Friedrich Luder (1838–1910), Schweizer Geodät und Ingenieur

 Martin Luder (1483–1546), deutscher Reformator der Kirche, siehe Martin Luther
 Owen Luder (1928–2021), britischer Architekt
 Peter Luder (um 1415–1472), deutscher Wanderredner, Humanist, Mediziner und Gelehrter
 Roland Luder (* 1964), Schweizer Journalist
 Sascha Luder (* 1987), Schweizer Schauspieler und Musicaldarsteller
 Simone Niggli-Luder (* 1978), Schweizer Orientierungsläuferin
 Stefan Luder, Schweizer Curler
 Ulrich Luder (1919–1987), Schweizer Chefredakteur und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Lüder
 Luderer
 Luther (Begriffsklärung)